

Зубаревка — присілок, Звіриноголовський округ, Курганська область
 Зубаревка — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Зубаревка — присілок, Сєверний район, Оренбурзька область